Silvers ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Silvers (1940–2019), US-amerikanische Philosophin
 Diana Silvers (* 1997), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Louis Silvers (1889–1954), US-amerikanischer Komponist von Filmmusik
 Michael Silvers, US-amerikanischer Tontechniker
 Phil Silvers (1911–1985), US-amerikanischer Entertainer und Schauspieler
 Robert B. Silvers (1929–2017), US-amerikanischer Journalist und Herausgeber

Siehe auch:
 Long John Silver’s, Franchise-Fastfood-Kette